National Highway steht für:

 National Highway (Australien)
 National Highway (Indien)

Siehe auch:
 Highway
 State Highway